Le mot azoïque (du grec ancien ázôos, « sans vie animale ») peut signifier :
 En chimie
 un composé azoïque qui porte le groupe azo ;
 la famille des colorants azoïques ;
 la famille des pigments azoïques, utilisés en peinture pour fabriquer des rouges, des jaunes, des oranges et des bruns ;
 en zoologie ou géologie, un adjectif, principalement utilisé au , qui signifie qu'un milieu ne comporte aucune vie animale, ou qu'un terrain ne présente aucune trace de vie fossile (voir en paléontologie, les ères géologiques précambriennes qualifiées à tort d'azoïques).